

Patronyme 

 Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de La Fayette (1634-1693), femme de lettres française auteur de La Princesse de Clèves ;
 Louis-Élisabeth de La Vergne de Tressan (1705-1783), homme de lettres et savant français ;
 Louis de La Vergne-Montenard de Tressan (1638-1712), évêque du Mans ;
 Louis de La Vergne-Montenard de Tressan (1670-1733), archevêque de Rouen, neveu du précédent.

Toponyme 

 La Vergne, commune française de la Charente-Maritime ;
 Manoir de La Vergne, situé sur la commune d'Alloue, en Charente ;
 La Vergne, lieu-dit de la commune de Saint-Priest-des-Champs, département du Puy-de-Dôme ;
 La Vergne, ville américaine de l'État du Tennessee.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France